Населені пункти в Чехії:

 Мартіниці (Ждяр-над-Сазавою)
 Мартіниці (Кромержиж)